Е́лгава-2 — многозначное название.

 Елгава II — железнодорожная станция в Елгаве.
 «Елгава-2» — футбольный клуб из города Елгава.

См. также